scimitar – z ang. bułat
 FV107 Scimitar – brytyjski lekki czołg rozpoznawczy
 Supermarine Scimitar – brytyjski pokładowy samolot myśliwsko-bombowy z lat 50. XX wieku
 Armstrong Whitworth Scimitar – brytyjski samolot myśliwski z lat 30. XX wieku
 Reliant Scimitar – samochód sportowy produkowany w latach 1964-1995
  – nazwa trzech okrętów brytyjskiej Royal Navy